Grifols, empresa multinacional farmacèutica amb seu a Barcelona
 Factor alliberador de l'hormona del creixement (del nom en anglès Growth-hormone Releasing Factor), hormona alliberadora de la somatotropina
 Groupement des radiodiffuseurs français, xarxa de televisió pública francesa, successora de l'ORTF